Charroux kan syfta på:
 Charroux, Allier
 Charroux, Vienne